Селеуш има више значења:

 Селеуш
 Селеуш (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Селеуш (Данеш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Селеуш (Загар), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Селеуш (Арад), општина у округу Арад у Румунији